Stati Uniti d'America
Hagerman – città della Contea di Gooding, Idaho
Hagerman – città della Contea di Chaves, Nuovo Messico